Wings over Europe (eigentlich „Flügel über Europa“) steht für:

 Wings over Europe (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2006
 Wings Over Europe, Tournee der Band Wings (1972)